Sucker – pesce della famiglia dei Catostomidae
 Sucker – album di Charli XCX del 2014
 Sucker – singolo dei Jonas Brothers del 2019